Куринка — река в России, протекает в Котельничском районе Кировской области. Устье реки находится в 50 км по правому берегу реки Молома. Длина реки составляет 41 км, площадь водосборного бассейна 359 км².

Исток реки у деревни Верхнее Курино в 38 км к северо-западу от Котельнича. Генеральное направление течения — восток, река протекает в среднем течении крупное село Макарье, центр Макарьевского сельского поселения. Впадает двумя рукавами в Молому, южный рукав впадает в селе Курино, северный — километром выше по течению.

Притоки (км от устья) 
 16 км: река Мостовуха (пр)
 18 км: река Северная Куринка (лв)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Вятка от города Киров до города Котельнич, речной подбассейн реки — Вятка. Речной бассейн реки — Кама.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010300312111100035942
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111103594
 Код бассейна — 10.01.03.003
 Номер тома по ГИ — 11
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 

Реки Котельничского района
Притоки Моломы